Duplice so lahko:
 Zgornje Duplice - naselje v Sloveniji
 Spodnje Duplice - naselje v Sloveniji